Quoyula kalafuti är en snäckart som beskrevs av Edward James Petuch 1987. Quoyula kalafuti ingår i släktet Quoyula och familjen Coralliophilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
kalafuti